Marneoeli (gemeente), een gemeente in de regio (mchare) Kvemo Kartli in Georgië;
 Marneoeli (stad), het administratief centrum van deze gemeente;